Che-tung, doslova „Východně od řeky“, je čínské místopisné jméno pro:

 Che-tung (region) – region východně od řeky Chuang-che, v různých dobách zahrnující dnešní provincii Šan-si, nebo její větší či menší část;
 Che-tung (Šan-tung) – městský obvod v prefektuře Lin-i v provincii Šan-tung;
 Che-tung (Tchien-ťin) – městský obvod v Tchien-ťinu.